Список альбомов № 1 в США в 1978 году (#1 1978) Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1978 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 Только 9 альбомов достигали первого места в 1978 году, некоторые из них по два раза.
 Почти полгода (24 недели) на № 1 был альбом Saturday Night Fever — саундтрек к одноимённому фильму «Лихорадка субботнего вечера», с Джоном Траволтой в главной роли. Записан разными артистами, такими, как Bee Gees, Ивонн Эллиман, Kool & the Gang, KC and the Sunshine Band и др. Пластинка возглавила как британский, так и американский альбомные чарты. Альбом был также удостоен премии «Грэмми» на церемонии, прошедшей 15 февраля 1979.

Список 1978 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1978 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1978 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1978 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1978 года